Given Singuluma (Rufunsa, 19 de julho, 1986) é um ex-futebolista da Zâmbia, que atuava como atacante.

Carreira 
Singuluma representou o elenco da Seleção Zambiana de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Títulos

TP Mazembe
 Liga dos Campeões da CAF : 2009
 Campeonato de República Democrática do Congo : 2009

Ligações externas
  Perfil no national-football-teams.com

Futebolistas da Zâmbia
Futebolistas do National Assembly
Futebolistas do Zanaco FC
Futebolistas do Tout Puissant Mazembe